Head NV är en tillverkare av alpina skidor och pjäxor samt tennisracketar. Ingår i samma koncern som Tyrolia som tillverkar bindningar till Heads skidor.

Österrikiska företag
Sportutrustningstillverkare
Skidutrustningstillverkare